Manyanga bezeichnet:

 Francisco Manyanga, mosambikanischer Nationalheld
 Munyaradzi Manyanga, Forscher
 Taru Manyanga, Forscher

sowie die geographischen Objekte:

 Manyanga (Litoral), Ort in der Provinz Litoral, Äquatorialguinea
 Manyanga (Limpopo), Ort in der Provinz Limpopo, Südafrika 

in Simbabwe:

 Manyanga (Mashonaland East), Hügel in Mashonaland East  
 Manyanga (Masvingo), Berg in Masvingo  
 Manyanga (Midlands), Hügel in Midlands Province 
 Manyanga (Buchwa), Hügel in Midlands  

Siehe auch:
 Escola Secundária Francisco Manyanga, Sekundarschule in Maputo, Mosambik